Wayside – serie televisiva animata canadese-statunitense
 Wayside – nome iniziale del gruppo musicale As Friends Rust

Geografia
 Wayside – comunità non incorporata della Contea di Armstrong
 Wayside – comunità non incorporata della Contea di Monroe
 Wayside – comunità non incorporata della Contea di Lynn
 Wayside – comunità non incorporata della Contea di Roberts